Järilvattnet kan syfta på:

 Järilvattnet (sjö) – en sjö i Strömsunds kommun
 Järilvattnet (by) – en by i Strömsunds kommun